Lucky Loser, 1924, film réalisé par Eddie Lyons,
 Lucky Loser, 1934, film réalisé par Reginald Denham.

Voir aussi 
 A Lucky Loser, 1920, film réalisé par ?,
 The Lucky Loser, 1912, film réalisé par ?,
 Lucky Losers, 1950, film réalisé par William Beaudine,
 Lucky loser, un terme de tennis qui désigne un perdant admis dans le tableau final d'un tournoi.